

Содержание 
В этой суре указывается на некоторые качества, характерные для лицемеров: они говорят своими устами, что они верующие, на самом же деле они лжецы. Они прикрываются своими ложными клятвами, словно щитом, избавляющим их от клейма неверия, которого они придерживаются, и от наказания за него. В суре также указывается, что их внешний вид приятный и привлекает внимание тех, кто смотрит на них; и они красноречивы — поэтому люди охотно слушают их речи. Вместе с тем, их сердца пусты без веры и безжизненны, будто брёвна.

В суре говорится о том, что лицемеры считают, что они якобы сильны, а верующие слабы; они угрожали изгнать верующих после возвращения в Медину. Сура указывает, какая из сторон оказалась сильнее.